Oswayo, un borough situé au nord du comté de Potter, en Pennsylvanie.
 , un township du comté de Potter, en Pennsylvanie.
 , un cours d'eau entre les États de New York et de Pennsylvanie.